Miejscowości w USA:
 Apple Valley – miejscowość w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Apple Valley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Apple Valley – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Washington
 Apple Valley – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Knox